' — жіноче ім'я.

Міфологія 
 Пенелопа — дружина Одіссея в давньогрецькій міфології.
  — дріада, мати бога Пана по одній з інтерпретацій.

Кіно та телебачення 

 «Пенелопа» — кінофільм 1966 року.
 «Пенелопа» — кінофільм 2006 року.
 «Пенелопа» — телесеріал 2013 року.

Інше 
 Пенелопа — у творах Кира Буличова — жива і розумна планета.
 201 Пенелопа — астероїд в головному поясі астероїдів.
 Пенелопи — родина птахів із роду краксових.